Гуш-Керт — село в Чечні.
 Керт (), Кузумкенд () — село у Мартунинському районі Нагірно-Карабаської Республіки.